Серта:
 Серта — МНН серрапептаза, известная также как серратиа пептидаза, протеолитический фермент
 Серта — река в Сибири, приток Кии